Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2021

Чемпіоном Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2019 та 2020 років був серб Новак Джокович. Він успішно захистив титул, здолавши в фіналі росіянина Данила Медведєва з рахунком 7-5, 6-2, 6-2. Для Джоковича це дев'яте австралійське чемпіонство.

Перемога в Джоковича в четвертому колі над Мілошем Раоничом стала для нього 300-ю у турнірах Великого шолома, чого раніше вдалося досягти лише Роджеру Федереру.

Україну в турнірі представляв Сергій Стаховський. Він поступився в першому колі Душану Лайовичу.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
2021 у тенісі